Příjmení Viewegh nosí více významných osobností:

 Jiří Viewegh (* 1929) – český lékař-gynekolog a spisovatel
 Michal Viewegh (* 1962) – český spisovatel a publicista
 Veronika Vieweghová (* 1976) – zakladatelka a předsedkyně Mateřského centra PUTTI, účastnice projektu Celé Česko čte dětem a dula